In a Garden – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a (1889)
 In a Garden – opowiadanie Neith Boyce (1896)
 In a Garden – wiersz Amy Lowell (1914)
 In a Garden – wiersz Sary Teasdale (1920)